Саварабо има више значења:

 Саварабо (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Саварабо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику